Орлиные — подсемейство птиц семейства ястребиных отряда ястребообразных. Так называют крупных хищных птиц, имеющих сходство с представителями вышеуказанной группы птиц, то есть имеющими орлиный облик. Характерными чертами орлов являются массивное телосложение, длинные и относительно широкие крылья с пальцеобразно расставленными маховыми перьями, массивный клюв и сильные лапы с крупными загнутыми когтями и удлинёнными перьями с внешней стороны бедра и голени («штаны»). При охоте, как правило, парят высоко над поверхностью земли, в поиске добычи полагаясь на зрение. Состав питания зависит от вида и условий обитания птиц, но во всех случаях орлы находятся на наивысших ступенях трофических пирамид.

Слово «орёл» присутствует в видовых названиях хищных птиц, относящихся к другим подсемействам. К примеру, , , что говорит об их внешнем сходстве с орлиными. В английском языке словом eagle обозначают ещё большее количество видов, в том числе  — Fish-eagles и  — Snake-eagles, которые имеют весьма отдалённое отношение к орлиным. Для обозначения представителей собственно орлиных их обычно называют "орлами в сапогах", или "обутыми орлами" (booted eagles), имея ввиду их оперенные цевки, а иногда - настоящими орлами (true eagles)

От латинского названия Aquilinae произошло русское имя Акулина.

Систематика 
По современным представлениям виды, относимые к орлиным, представляют собой монофилетическую группу, к которой морфологически близки представители подсемейства Гарпий (Harpiinae) и орланов. Сюда относятся роды Гарпии (Harpia), Новогвинейские гарпии (Harpyopsis), Длиннохвостые гарпии (Morphnus), Филиппинские гарпии (Pithecophaga), также сюда могут быть отнесены Орлы-отшельники (Harpyhaliaetus). Однако сходство с этой группой может быть конвергентным.

Подсемейство Орлиные (Aquilinae)
 Род Орлы (Aquila)
 Aquila adalberti Испанский орёл-могильник
 A. audax Австралийский клинохвостый орёл
 A. chrysaetos Беркут
 A. clanga Большой подорлик
 A. gurneyi Молуккский орёл
 A. heliaca Орёл-могильник
 A. hastata Индийский подорлик
 A. nipalensis Евразийский степной орёл
 A. pomarina Малый подорлик
 A. rapax Степной орёл
 A. verreauxi Кафрский чёрный орёл, орёл Верро
 A. wahlbergi Орёл Вальберга, Серебристый орёл

 Род 
 
 
 
 
 
 
 

 Род Орёл-яйцеед (Ictinaetus)
 Ictinaetus malayensis Орёл-яйцеед

 Род 
 
 Род 
 Род 
 Oroaetus isidori Траурный орёл

 Род 
 

 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Род Чёрно-белые орлы (Spizastur)
 Spizastur melanoleucus Чёрно-белый орёл

 Род Венценосные орлы (Stephanoaetus)
 Stephanoaetus coronatus Венценосный орёл

Ястребиные